Gareth Jones kan syfta på bland andra:

 Gareth Jones (1905–1935), walesisk journalist
 Gareth Jones (1925–1958), brittisk skådespelare
 Gareth Jones (född 1930), engelsk rättslärd
 Gareth Jones (född 1951), walesisk författare
 Gareth Jones (född 1954), engelsk musikproducent
 Gareth Jones (född 1960), walesisk dirigent
 Gareth Stedman Jones (född 1942), brittisk historiker